Särkänsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Särkänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,52, long 24,29), 
 Särkänsaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,50, long 24,74), 
 Särkänsaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Särkänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,31, long 26,68), 
 Särkänsaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland), 
 Särkänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,74, long 27,09), 
 Särkänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,33, long 27,50), 
 Särkänsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,12, long 26,93), 

Robotskapade Finlandförgreningar